Schmeichel:
 Peter Bolesław Schmeichel 
 Kasper Peter Schmeichel